Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Flávio Saretta che ha battuto in finale Vince Spadea 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Jan Vacek (primo turno)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Hyung-Taik Lee (semifinali)
 Michael Chang (primo turno)

 Flávio Saretta (Campione)
 Michael Russell (quarti di finale)
 Wayne Arthurs (primo turno)
 Martin Lee (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2002